Peller Mariann (1973) a Virtuózok komolyzenei műsor ötletgazdája és producere
Peller Mariann (1983) műsorvezető, szinkronhang, színész